Виталий Азаров:
 Азаров, Виталий Васильевич (род. 1979) — белорусский футболист.
 Азаров, Виталий Михайлович (род. 1954) — российский генерал-полковник. Примечания